Saint-Lambert puede referirse a:

Localidades

Bélgica 
Woluwe–Saint-Lambert (Sint-Lambrechts-Woluwe), uno de los diecinueve municipios de la Región de Bruselas-Capital.

Canadá 
 Saint-Lambert, ciudad de Quebec;
 Saint-Lambert, distrito electoral federal;
 Saint-Lambert, Estación de trenes en Saint-Lambert;

Francia 
 Saint-Lambert, comuna francesa situada en la región de Baja Normandía.
 Saint-Lambert, comuna francesa situada en la región de Isla de Francia.
Autréville-Saint-Lambert, comuna francesa situada en la región de Lorena.
Saint-Lambert-du-Lattay, comuna francesa situada en la región de Países del Loira.
Saint-Lambert-sur-Dive, comuna francesa situada en la región de Baja Normandía.
Saint-Lambert-la-Potherie, comuna francesa situada en la región de Países del Loira.
Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux, comuna francesa situada en la región de Champaña-Ardenas.

Personajes
 Jean-François de Saint-Lambert (Nancy, 26 de diciembre de 1716 - París, 9 de febrero de 1803) fue un militar, poeta, filósofo y enciclopedista francés de la Ilustración.